Серге́й Бори́сович Ткаче́нко:
 Ткаченко, Сергей Борисович (род. 1953) — российский архитектор, действительный член Российской академии художеств
 Ткаченко, Сергей Борисович (род. 1962) — российский медик, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).